Тихановский Михаил Борисович — российский живописец.

Биография 
Родился 19.07.1968, в г. Загорск Московской области.

Учился в МОХУ Памяти 1905 г. (1983-87). Преподаватель — заслуженный художник России Воронцов Дмитрий Андреевич.

Член Союза Художников России с 1998 г.

Художник Загорской художественно-промышленной мастерской (ЗХПМ) (1985-87), Государственного историко-художественного и литературного музея-усадьбы «Абрамцево» (1989), театральный художник ДК им. Ю. А. Гагарина (Загорск, Московская обл., 1990).

Работает как станковый живописец, так и монументальный живописец.

Основные жанры 
Работает в жанрах: автопортрет, портрет, исторический, аллегория, бытовой, пейзаж, натюрморт.

Основные произведения 
Исполнил произведения: цикл произведений «По Святым местам» (1987—2003), «Чистый четверг» (1990), «Киновея» (2000), «Михайловское» (2002), «Розовый вечер» (2002), «Торжок» (2003), «Симоново»(2003).

Выставки

Основные выставки 
 1998 год, YIII региональная выставка произведений художников Центральных областей России;
 1999 год, «Болдинская осень», ЦДХ, г. Москва;
 2000 год, «Золотая кисть», ЦДХ, г. Москва;
 2000 год, выставка центральных областей России;
 2002 год, «Молодёжная» Всероссийская, ЦДХ, г. Москва;
 2003 год, Всероссийская художественная выставка «Наследие», г. Воронеж;
 2004 год, «Художники Сергиева Посада», ЦДХ, г. Москва;
 1997—2005 года, «Осенние салоны», Сергиево-Посадский музей заповедник.

Персональные выставки 
 1990 год, выставочный зал Бабушкинского района, г. Москва;
 1998 год, галерея ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, Мраморный зал, г. Москва;
 2003 год, Московская Городская Дума, г. Москва;
 2003,2006 года, Сергиево-Посадская гимназия № 1;
 2005 год, галерея «ТомАрт», г. Москва;
 2006 год, выставочный зал СХР, г. Сергиев Посад;
 2007 год, п. Берязники, Московская область;
 действующая экспозиция в кафе Сан-Марино, г. Сергиев Посад;
 2007 год, выставочный зал СХР, г. Сергиев Посад, совместная выставка «Острова».
 2008 год, «Греция глазами российских художников», Выставочный зал «Ходынка», г. Москва.

Литература 
 Единый художественный рейтинг: Справочник. Вып. 5. — , 2002. — С. 278.

Каталоги 
 Осенний салон-2002. К-т произведений живописи, графики и скульптуры Y выставки. -Сергиев Посад, 2002. — с. 18.
 Всероссийская художественная выставка «Молодые художники России»: К-г — М., 2002. -с. 22.
 Всероссийская художественная выставка «Наследие»: К-г /Автор вступ. Ст. А. У. Греков. — Воронеж, 2003.- с. 27.
 Художник России. — 2002. −29 марта («Болдинская осень». Список участников выставки).

Периодика 
 Вперед. — 2006. — 11 августа /Автор ст. О. Рождественская («Он растворяет краски собой»)
 Квартал-СП. — 2006. — 16 августа/ Автор А. Филлипова («Сочинитель»).

Ссылки 
 Михаил Тихановский. Живопись

Художники России XX века
Художники России XXI века